Велько Ражнатович (1920—1986) - югославський військовий діяч, учасник народно-визвольної війни, полковник авіації. Батько Желько Ражнатовича
 Желько Ражнатович (1952—2000) - сербський кримінальний, військовий та політичний діяч
 Світлана Ражнатович - сербська співачка, відома як Цеца. Дружина Желько Ражнатовича